Bertels ist der Familienname folgender Personen:

 Evgenij E. Bertels (Yevgeny Eduardovich Bertels) (1890–1957), russischer Orientalist
 Franziska Bertels (* 1986), deutsche Bobsportlerin
 Jewgeni Eduardowitsch Bertels (1890–1957), russisch-sowjetischer Orientalist
 Johannes Bertels (1544–1607), Abt von Münster und Echternach
 Lothar Bertels (* 1949), deutscher Soziologe und Hochschullehrer
 Thomas Bertels (* 1986), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Berthels